Honigstein steht für

 Mellit, umgangssprachlicher Name des Minerals Mellit
 Honigsteine, Sandsteinmassiv in der Sächsischen Schweiz nördlich von Rathen
 ein Findling in der Gemeinde Roggliswil, Kanton Luzern in der Schweiz.

Honigstein ist der Familienname folgender Personen:
 Raphael Honigstein, deutscher Journalist und Autor

siehe auch:
 Hönigstein, die deutsche Bezeichnung für den Ort Mirna Peč in Slowenien